202 км, Разъезд 202 километр — населённый пункт (тип: разъезд) в Сакмарском районе Оренбургской области России. Входит в состав Дмитриевского сельсовета.

География 
Находится у железнодорожной линии Оренбург — Орск на расстоянии примерно 13 километров по прямой на восток от районного центра села Сакмара.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру разъезда.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 62 % из 42 чел.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная платформа 202 км.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района